Гряда () — село в Добротворской поселковой общине  Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 112 человек. Занимает площадь 0,435 км². Почтовый индекс — 80415. Телефонный код — 3254.

Ссылки 
 Гряда на сайте Верховной рады Украины